Dentatus ist der Name folgender Personen:
 Manius Curius Dentatus († 270 v. Chr.), römischer Konsul und Heerführer

dentatus () ist Bestandteil folgender wissenschaftlicher Namen:
 Carthamus dentatus
 Gyrus dentatus
 Nucleus dentatus